Натуральне число 808
 808 рік до нашої ери
 808 рік нашої ери